Reber ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Reber (1943–1984), Schweizer Journalist und Politiker
 Andreas Leiter Reber (* 1982), italienischer Politiker (Südtirol)
 Annette Reber (1964–2008), deutsche Dramaturgin, Autorin und Regisseurin
 Auguste Reber-Gruber (1892–1946), deutsche Pädagogin
 Balthasar Reber (1805–1875), Schweizer Historiker, Theologe und Schriftsteller
 Bernhard Reber (1910–1992), Schweizer Grafiker
 Burkhard Reber (1848–1926), Schweizer Spitalapotheker, Politiker, Forscher und Autor
 Dagmar Droysen-Reber (1928–2020), deutsche Musikwissenschaftlerin und Museumsdirektorin
 Franz Reber (1834–1919), deutscher Kunsthistoriker
 Gerhard Reber (* 1937), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Gottlieb Reber (1880–1959), deutsch-schweizerischer Tuchfabrikant, Kunsthändler und -sammler
 Grote Reber (1911–2002), US-amerikanischer Radioastronom
 Hans-Harald Reber (* 1973), deutscher Koch
 Heinz Reber (1952–2007), Schweizer Komponist und Musiker
 Isaac Reber (* 1961), Schweizer Politiker (GPS)
 John Reber (1858–1931), US-amerikanischer Politiker
 Jörg Reber (* 1974), Schweizer Eishockeyspieler
 Josef Jakob Reber (1864–1925), Schweizer Maler, Zeichenlehrer

 Napoléon-Henri Reber (1807–1880), französischer Komponist
 Nina Reber (* 1992), Schweizer Sängerin

 Peter Reber (* 1949), Schweizer Liedermacher und Sänger
 Roland Reber (1954–2022), deutscher Regisseur, Autor und Schauspieler
 Rolf Reber (* 1959), Schweizer Psychologe
 Sabine Reber (* 1970), Schweizer Schriftstellerin
 Samuel Reber (1903–1971), US-amerikanischer Diplomat
 Stephan Reber (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Walter Reber (1891–1944), deutscher Widerstandskämpfer

Reber steht für:
 Paul Reber (Unternehmen), einen deutschen Süßwarenproduzenten
 Reber Manufacturing Company, einen ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller

Siehe auch:
 Rebers
 Räber